A Michael Green nevet az alábbi emberek viselik:

Sportok

 Michael Green (ausztrál labdarúgó)
 Michael Green (gyephokizó) (1972) német gyephoki játékos
 Michael Green (futó) (1970), jamaicai sprinter
 Michael Green (krikett) (1891–1971), krikett játékos 
 Michael Green (kosárlabdázó, 1985), amerikai kosárlabdázó
 Michael Green (teniszező), amerikai teniszező

Lásd még: Mike Green (egyértelműsítő lap)